Charles B. Macdonald – golfista statunitense (1855-1939)
 Charles B. MacDonald – militare statunitense (1922-1990)
 Charles H. MacDonald – aviatore statunitense (1914-2002)
 Charles Macdonald – matematico e docente scozzese naturalizzato canadese (1828-1901)
 Charlie MacDonald – calciatore inglese (1981)
 Charles James MacDonald – politico e giurista canadese (1841-1903)